John Broughton, né en 1952, est un astronome amateur australien. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert  numérotés entre 1997 et 2008. Ses observations sont effectuées à l'Observatoire Reedy Creek, dans le Queensland.
Il était un des cinq astronomes à avoir obtenu la bourse  en 2002.

L'astéroïde (24105) Broughton a été nommé en son honneur.

Planètes mineures découvertes

Notes et références

Liens externes 
  Mention of the Shoemaker Grant, and Broughton's discovery of 
 .

Astronome australien du XXe siècle
Astronome australien du XXIe siècle
Astronome amateur
Naissance en 1952
Naissance à Sydney
Découvreur d'astéroïdes
Éponyme d'un objet céleste